Гротон има више значења:
 Гротон (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Гротон (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Гротон (Конектикат), град је у америчкој савезној држави Конектикат
 Гротон (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Гротон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк